Крёкшино:

г. Москва 
 Крёкшино — деревня в г. Москве
 Крёкшино — посёлок станции в г. Москве
 Посёлок совхоза «Крёкшино» — посёлок в г. Москве
 Крёкшино — усадьба в г. Москве
 Крёкшино — железнодорожная станция в г. Москве

Псковская область 
 Крекшино — деревня в Порховском районе Псковской области

Смоленская область 
 Крекшино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленская области

Тульская область 
 Крекшино — деревня в Плавском районе Тульской области